Православлевия () — мелкий горгонопс из поздней перми Архангельской области. Найден близ деревни Новинки в береговых обнажениях Малой Северной Двины в костеносных линзах песков «Соколки». Описана профессором П. А. Православлевым в 1927 году как вид иностранцевии. В отдельный род выделена Б. П. Вьюшковым в 1953 году. Долгое время включалась в семейство Inostranceviidae, но дополнительная препаровка черепа показала наличие заклыковых зубов на нижней челюсти, что для иностранцевий совершенно не характерно.

Мелкое животное (длина черепа 22 см), череп округлых очертаний, с выступающими вверх глазницами. Височное окно небольшое, вытянуто вертикально. Внешне, вероятно, напоминала лиценопса, принадлежит к тому же семейству. Входит в Соколковский комплекс позднетатарской эпохи вместе с иностранцевией (Северодвинская фауна). Известна по единственному черепу.

Литература 
 Орлов Ю. А. В мире древних животных. — М., 1961. — С. 166.
 Чудинов П. К. Ранние терапсиды. — М., Наука, 1983. — С. 27.
 Голубев В. К. Стратотипы и опорные разрезы верхней перми Поволжья и Прикамья. Казань: Экоцентр. 1996. С. 381—389
 Основы палеонтологии: Земноводные, пресмыкающиеся и птицы/под ред. А. К. Рождественского, Л. П. Татаринова. — М., 1964. — С. 266—267.
 Ископаемые рептилии и птицы, ч. 1. — под ред. М. Ф. Ивахненко и Е. Н. Курочкина. — М., Геос., 2008. — С. 138—139.

Ссылки 
 ORDER: THERIODONTIA OWEN, 1881 

Горгонопсы
Синапсиды пермского периода